Il singolare del torneo di tennis Waikoloa Championships 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Cara Black che ha battuto in finale Lisa Raymond 7-6(1), 6-4.

Teste di serie 

 Anne Kremer (primo turno)
 Lisa Raymond (finale)
 Barbara Schett (secondo turno)
 Elena Lichovceva (quarti di finale)

 Meilen Tu (secondo turno)
 Marissa Irvin (secondo turno)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Alina Židkova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Waikoloa Championships 2002